GPLC est un sigle, qui signifie :
Grand prix lycéen des compositeurs

GPLc est un sigle, qui signifie :
GPL carburant (aussi orthographié GPL-c)